Der Dreiband-Weltcup 2001/2 war das zweite UMB/BWA-Weltcupturnier im 16. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 18. bis zum 23. Juni 2001 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Winchester, einem Teil des Las Vegas Strip statt. Es war das dritte Dreiband-Weltcup Turnier in Las Vegas.

Geschichte 
Das Teilnehmerfeld beim Weltcup-Turnier in Las Vegas war wie 1999 wieder extrem stark gefüllt. Im Kampf um die Gesamtweltcup lag das Interesse der Zuschauer vorwiegend bei den drei Führenden (Semih Saygıner, Dick Jaspers und Torbjörn Blomdahl) in dieser Wertung. Alle drei gewannen ihre ersten Matches. Die beste Turnierleistung legte gleich Blomdahl vor. Gegen den sehr stark spielenden Martin Horn spielte er 2,647 Durchschnitt und war vom Veranstalter für diese Leistung mit einer Extraprämie von 1.000 USD belohnt worden. Im Achtelfinale spielten Jaspers und Blomdahl weiter auf sehr hohem Niveau und zeigten, dass ein Turniersieg nur über diese beiden Akteure führt. Das Viertelfinale beendete die Hoffnungen von Saygıner. Gegen Marco Zanetti musste er sich mit 1:3 Sätzen geschlagen geben. Im Halbfinale hatte Blomdahl mit Zanetti wenig Probleme. Für Jaspers sah es ganz anders aus. Gegen Tonny Carlsen lag er bereits mit 0:2 Sätzen im Rückstand. Dank seiner bekannten kämpferischen Fähigkeiten konnte er aber noch mit 3:2 Sätzen gewinnen. Im Finale lag Jaspers wieder schnell mit 0:2 Sätzen hinten. Er gewann dann den dritten Satz mit 15:2. Im vierten Satz konterte Blomdahl dann aber mit dem gleichen Satzergebnis und übernahm wieder die Führung im Gesamtweltcup.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 144 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
In Las Vegas wurde in 48 Vorrunden-Gruppen mit drei oder zwei Spielern gespielt. Die 48 Gruppensieger spielten in zwei KO-Runden 12 Teilnehmer für das Hauptfeld aus.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Semih Saygıner
  Daniel Sánchez
  Dion Nelin
  Sang Chun Lee
  Marco Zanetti
  Frédéric Caudron
  Jacob Haack-Sörensen
  Tonny Carlsen
  Raymond Ceulemans
  Christian Rudolph
  Raimond Burgman
  Jaime Bedoya

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

BWA-Wildcards:
 6 Teilnehmer

Qualifikationsrunde 

In Las Vegas spielten 24 Qualifikationsgruppen (A bis X). Die Gruppensieger spielten im KO-Spielen die 12 Teilnehmer für das Hauptfeld aus.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2001 2
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in Winchester (Nevada)